Премьер-министр Японии (, Найкаку со: ри дайдзин) — традиционная передача названия должности главы японского правительства (по образцу официальной английской передачи — Prime Minister of Japan). Хотя дословный перевод названия — «Генеральный секретарь кабинета министров». Пост премьер-министра был создан в 1885 году и свою окончательную форму приобрёл с принятием конституции 1947 года.

Премьер-министр назначается императором Японии по предложению правящей партии. Премьер-министр вправе увольнять и назначать министров.

В 1885 году исходя из европейского (главным образом, германского) опыта, в Японии проведена реформа властных структур: появились кабинет министров и гражданская служба, заменившие Дадзёкан (Государственный совет) в качестве главного государственного исполнительного органа. 22 декабря 1885 года Ито Хиробуми стал первым премьер-министром Японии, одновременно являясь министром императорского двора и председателем Конституционной комиссии.

Синдзо Абэ стал абсолютным рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьер-министра в истории Японии, превзойдя рекорд Эйсаку Сато: один год в первый срок и 7 лет и 8 месяцев — во второй срок. 16 сентября 2020 года Абэ ушел в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья.

Действующим премьер-министром Японии с 4 октября 2021 года является Фумио Кисида.

Назначение на должность 
Кандидат на пост премьер-министра Японии избирается обеими палатами Парламента. Если Палата представителей и Палата советников выбирают одного и того же человека, то император Японии назначает его на должность премьер-министра. Японская Конституция не предусматривает возможности отклонения императором предложенной кандидатуры. Если же Палата представителей и Палата советников изберут разных кандидатов на пост премьер-министра, то должна состояться согласительная процедура. Если она не даёт результата, решение Палаты представителей становится решением Парламента. Таким образом, на практике партия или коалиция, имеющая большинство в Палате представителей, всегда может продвинуть на пост премьер-министра своего кандидата.

См. также 
 Государственный строй Японии

Примечания

Ссылки 

 Prime Minister of Japan and His Cabinet  Official website
 List of Japanese cabinets 1885 to 1989　

Политика Японии
Государственное устройство Японии